Палмер има више значења:
 Палмер (Мичиген)
 Палмер (Ајова)
 Палмер (Масачусетс)
 Палмер (Тексас)
 Палмер (Аљаска)
 Палмер (Илиноис)
 Палмер (Канзас)
 Палмер (Небраска)
 Палмер (Тенеси)